Чибисанские озёра — название двух озёр на Сахалине:

 Большое Чибисанское
 Малое Чибисанское